Hochanger heißen folgende geographische Objekte:

 Hochanger (Totes Gebirge), 1838 m, Gipfel am Loser im Toten Gebirge, Steiermark
 Hochanger (Mürzsteger Alpen), 1682 m, Berg in den Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Brucker Hochanger, 1308 m, Gipfel der Gleinalpe, Steiermark